Rasa Fonda (Aguilar), corrent fluvial al poble d'Aguilar, municipi de Bassella, (Alt Urgell)
 Rasa Fonda (Bassella1), corrent fluvial al poble de Guardiola, municipi de Bassella (Alt Urgell)
 Rasa Fonda (Anoia), corrent fluvial de l'Anoia
 Rasa Fonda (Pinós), corrent fluvial entre el Bages i el Solsonès 
 Rasa Fonda (Vall de Lord), corrent fluvial de la Vall de Lord (Solsonès)